Cioabă ist der Familienname folgender Personen:

 Florin Cioabă (1954–2013), rumänischer Roma-Politiker, Präsident der International Romani Union (IRU)
 Ion Cioabă (1935–1997), rumänischer Roma-Politiker 
 Luminița Cioabă (* 1957), Roma-Schriftstellerin